Parijs-Roubaix, een jaarlijkse wielerklassieker
 Hel van het Noorden (roeiwedstrijd), een jaarlijkse roeiwedstrijd op het Eemskanaal in Groningen
 Hel van het Noorden (hardloopwedstrijd), een jaarlijkse hardloopwedstrijd van Den Helder naar Schagen